Епископося́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Епископосян, Арамаис Суренович (род. 1968) — советский, российский и армянский футболист
 Епископосян, Владимир Арустамович (род. 1950) — советский и российский актёр.